YHU steht für:
 Flughafen Saint-Hubert (IATA-Code), kanadischer Flughafen

Yhú steht für:
 Yhú, Ort im Departamento Caaguazú, Paraguay

Abkürzung